Murray steht für:

 Murray (Name), schottischer Familienname und männlicher Vorname
 Murray (Marke), Markenname der Kellogg Company
 Murray (Meteorit), ein 1950 in Murray (Kentucky) niedergegangener Meteorit
 Clan Murray, schottisches Adelsgeschlecht
 (941) Murray, Asteroid des Hauptgürtels
 (2392) Jonathan Murray, Asteroid des inneren Hauptgürtels

geographische Objekte:
 Murray-Canyon, Tiefseerinne
 Murray-Darling-Becken, Flusssystem in Australien
 Murray Dome, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Murray Dry Valley, Plateau
 Murray Harbour, Bucht der Murray-Insel
 Murray Foreland, Halbinsel an der Bakutis-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Murray-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Murray-Insel, Insel vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Murray-Inseln, Inselgruppe der Torres-Strait-Inseln
 Murray-Inseln (Südliche Orkneyinseln), Inselgruppe im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Murray Island, Insel der Torres-Strait-Inseln
 Murray-Monolith, Felsformation im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Murray Pond, Tümpel im Viktorialand, Antarktika
 Murray River, Fluss in Australien
 Murray-Schneefeld auf der Insel Südgeorgien
 Murray Shire (New South Wales), Verwaltungsgebiet in New South Wales, Australien
 Murray Shire (Western Australia), Verwaltungsgebiet in Western Australia, Australien
 Kap Murray, diverse Kaps

Unternehmen und Marken:
 John Murray (Verlag), Verlagsbuchhandlung in London
 Biddle-Murray Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Murray Corporation, US-amerikanischer Automobilkarosseriehersteller
 Church Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Murray
 Murray Motor Car Company (Pennsylvania), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Pittsburgh, Pennsylvania (1916–1920)
 Murray Motor Car Company (Massachusetts), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Boston, Massachusetts (1921–1931)

Murray steht für folgende Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Murray (Arkansas), im Newton County
 Murray (Connecticut), im Fairfield County
 Murray (Idaho), im Shoshone County
 Murray (Indiana), im Wells County
 Murray (Iowa), im Clarke County
 Murray (Kings County, Kalifornien)
 Murray (Lassen County, Kalifornien)
 Murray (Kentucky), im Calloway County
 Murray (Minnesota)
 Murray (Nebraska), im Cass County
 Murray (New York), im Orleans County
 Murray (North Dakota), im Traill County
 Murray (Pennsylvania)
 Murray (South Carolina)
 Murray (Texas)
 Murray (Utah), im Salt Lake County 	
 Murray (West Virginia), im Jackson County
 Murray Junction, Louisiana
 Murray Park, Kalifornien
 Murray Store, Tennessee
 Murray Town, North Carolina

in Australien:
 Murray Bridge, Stadt in South Australia

Siehe auch:
 Murray County